Neapolitaner steht für:

 Einwohner der Stadt Neapel
 Einwohner des Königreich Neapel
 Neapolitanischer Sextakkord in der Musiktheorie (Kurzbezeichnung)
 Neapolitaner (Pferd), Pferderasse
 Neapolitaner-Waffeln, ein Waffelgebäck
 Die Neapolitaner, Walzer von Joseph Lanner

Siehe auch:

 Neapolitanisch